Archie (Missouri)
Archie Comics
The Archie Show

Desambiguações de topônimos